Kremlin Cup 2008 – tenisowy turniej ATP z cyklu Kremlin Cup rozgrywany w dniach 4–12 października 2008 roku w Moskwie na kortach twardych w hali o puli nagród 1 049 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Rosji